Monbijou kan syfta på:

 Monbijou – ett tidigare slott i Berlin, Tyskland, se Schloss Monbijou
 Monbijoupark – en park i Berlin, på platsen för det tidigare slottet
 Monbijou, Zweibrücken – ett lustslott i Zweibrücken i Tyskland.
 Monbijou, Bern – ett område i Bern i Schweiz.
 Monbijou, Malmö – ett område i Malmö i Sverige
 Monbijougatan – en gata i Malmö